Берёзовский район — существующие и бывшие административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

 существующие
 Берёзовский район — в Брестской области Белоруссии.
 Берёзовский район — в Красноярском крае России. Образован в 1983 году.
 Берёзовский район — в Пермском крае России.
 Берёзовский район — в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Березовский район — в Одесской области Украины.

 упразднённые и переименованные
 Берёзовский район — в Волгоградской области. Упразднён в 1963 году.
 Берёзовский район — название Рамонского района Воронежской области в 1928—1963 годах.
 Берёзовский район — в Красноярском крае. Упразднён в 1962 году.
 Берёзовский район — район Рязанской и Липецкой областей с 1946 по 1959 год. Упразднён.
 Берёзовский район — в Верхне-Камском округе Уральской области. Существовал с 1924 по 1934 год.
 Берёзовский район — район в Свердловской области. Существовал с 1937 по 1945 год.

См. также 
 Берёзовский городской округ